Kevin Michael Richardson (ur. 1964) – amerykański aktor
 Kevin Richardson (ur. 1962) – angielski piłkarz
 Kevin Richardson (ur. 1971) – amerykański piosenkarz